L'expression « intervention divine » est un synonyme du mot miracle.

Intervention divine est également le nom de :
 Intervention divine, un jeu de cartes à collectionner créé en 1995 ;
 Intervention divine, un film palestinien réalisé par Elia Suleiman et sorti en 2002.